Niemcy:
 Dill – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück
 Dill – rzeka, dopływ Lahnu

Osoby:
 Eric Dill – amerykański piosenkarz
 Hans Dill – niemiecki polityk
 Klaus Dill – niemiecki malarz
 Elpídio Barbosa Conceição, ps. Dill – brazylijski piłkarz

Zobacz też:
 Lahn-Dill